Бошњачка демократска странка може бити:

 Бошњачка демократска странка Санџака, политичка странка у Србији
 Бошњачка демократска странка Хрватске, политичка странка у Хрватској
 Бошњачка демократска странка (Северна Македонија), политичка странка у Северној Македонији.

Види још
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњачки блок (вишезначна одредница)
 Бошњачка странка (вишезначна одредница)
 Демократска странка (вишезначна одредница)